Tjetjenienkriget kan av se:

Första Tjetjenienkriget – ett krig i Tjetjenien under en tvåårsperiod från 1994 till 1996
Andra Tjetjenienkriget – ett krig i Tjetjenien med start 1999 och officiellt slut 2009